Kostelů zasvěcených svatému Ladislavovi je více:

 Kostel svatého Ladislava (Bratislava)
 Kostel svatého Ladislava (Hurbanovo)
 Kostel svatého Ladislava (Necpaly)
 Kostel svatého Ladislava (Nitra)
 Kostel svatého Ladislava (Rajec)
 Kostel svatého Ladislava (Spišský Štvrtok)

Externí odkazy